Мало Село може бити:

 Мала Село (Делнице), насељено место града Делница, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска
 Мало Село (Гламоч), насељено место у општини Гламоч, Федерација БиХ, БиХ

Види још 
 Велико Село